

Топоніми

Місто 
 Олександрія — місто в Кіровоградській області

Села 
 Олександрія — Волинська область (Камінь-Каширський район)
 Олександрія — Волинська область (Ківерцівський район)
 Олександрія — Дніпропетровська область (Новомосковський район)
 Олександрія — Дніпропетровська область (Широківський район)
 Олександрія — Полтавська область
 Олександрія — Рівненська область
 Олександрія — Сумська область

Футбольні клуби 
 МФК «Олександрія» (Олександрія)
 ПФК «Олександрія» (Олександрія)

Інше 
 Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Див. також 
 Александрія (значення)
 Александрія Кавказька
 Олександрівка